A 2001–2002-es magyar férfi másodosztályú vízilabda-bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A MAFC - Correct Club vízilabda csapatának 2001-2002. évi  OB I/B. bajnoki szereplése

Vízilabda-bajnokság évei
Magyarferfivizilabdabajnoksag
Magyarferfivizilabdabajnoksag